Еле́на Евге́ньевна Котви́цкая (псевдоним — Еле́на Хо́ринская, а , Бичура, Забайкальская область — 20 декабря 2010, Екатеринбург) — советская и российская поэтесса, писатель, переводчик.

Биография 
Родилась в селе Бичуре (ныне райцентр Бурятии) в семье выходцев c Украины. Отец был рабочим лесопильного завода. Позже семья переехала в Верхнеудинск, где Котвицкий устроился в паровозное депо.

В 1925 году Елена окончила школу в Верхнеудинске. Участвовала в ликвидации неграмотности. Десять лет работала учителем в сельских школах, в том числе семь лет в Хоринском аймаке Бурят-Монгольской АССР. По названию этого аймака (района) и выбрала себе псевдоним.

Первые стихи Котвицкой были опубликованы в 1930 году в газете «Бурят-Монгольская правда» под псевдонимом Колхозница Маша. В 1931 году в Иркутске вышла её первая книга «За центнеры!». В повести описывались реальные события, связанные с коллективизацией в Хоринском аймаке.

В 1934 году избрана делегатом от Бурят-Монгольской АССР на Первый съезд советских писателей.

В 1934—1935 годах работала на строительстве паровозостроительного завода в Улан-Удэ.

Член Союза писателей СССР с 1935 года.

В 1935 году переехала в Свердловск. Работала литературным консультантом областного Дома художественного воспитания детей, редактором Средне-Уральского книжного издательства. В 1940 году заочно окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Была членом КПСС.

В 1944 году в Свердловске издана книжка стихов для детей «Спичка-невеличка», переведённая затем на языки народов СССР. Елена Хоринская — автор более 40 книг, переводчик с украинского и бурятского языков, в частности, с бурятского языка перевела стихи Бараса Халзанова.

Скончалась 20 декабря 2010 года в Екатеринбурге на 102-м году жизни. Похоронена на Ивановском кладбище Екатеринбурга.

Творчество 
 Книги
 «За центнеры!». — Иркутск, 1931;
 «Девушка-семиделушка». — Свердловск, 1950;
 «Сверстники». — Свердловск, 1954;
 «Избранные стихи». — Свердловск, 1959;
 «Папам и мамам». — Свердловск, 1963;
 «Наш Бажов». — Свердловск, 1968;
 «Мне юность вспоминается». — Свердловск, 1969;
 «Цветёт черёмуха». — Свердловск, 1979;
 «Журавушки». — Свердловск, 1984;
 «Дарю вам книжку». — Екатеринбург, 1998.
 «Мои январи». — Екатеринбург: Уральское издательство, 2008. — 108 с. ISBN 978-5-93667-113-5.

На стихи Хоринской написаны песни, опера «Девушка-семиделушка», оперетты «Марк Береговик», «Любовь бывает разная», «Это было у моря».

Произведения Елены Хоринской переведены на азербайджанский, литовский, таджикский, украинский языки.

 Интересные факты творчества.
Литературовед Валентин Блажес пишет: «В альманахе „Уральский современник“ (1938, № 2) Е. Хоринская публикует стихотворение „Сын“: „завьюженная зимовка“ на Лене, ночь, мороз, пурга, сотни верст до ближайшего селения, а на руках у молодой женщины умирающий сын, обезумевшая от горя женщина обращается к вождю: „Товарищ Сталин, сын мой умирает, / Один он, вся надежда на тебя“. Утром „пурга утихла“, послышался шум самолёта, и прилетевший профессор-хирург спас мальчика…» У Елены Хоринской получилось очень незаурядное для своего времени стихотворение, оно, несомненно, должно войти в историю литературы Урала как колоритный образец соцреализма. У других уральских поэтов нет таких стихов о Сталине-чудотворце…"

Награды и звания 
 Два ордена «Знак Почёта».
 Шесть медалей.
 Почётная грамота Республики Бурятия.
 Премия губернатора Свердловской области.
 Премия имени П. П. Бажова (2000).
 Заслуженный работник культуры РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Ян. Умерла поэт из Бурятии Елена Хоринская // Информ-Полис. — Улан-Удэ, 2010. — 21 декабря.

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Столетние долгожительницы России
Лауреаты премии имени П. П. Бажова
Похороненные на Ивановском кладбище (Екатеринбург)
Поэты Свердловской области